Fresno de Cantespino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fresno de Cantespino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Fresno de Cantespino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar